Happer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew P. Happer (1818–1894), amerikanischer Missionar in China
 William Happer (* 1939), US-amerikanischer Physiker